Észak-Macedónia
Crno Boci falu a Délnyugati körzet Centar Zsupa-i járásában

 Horvátország
Crno falu Novi Vinodolski községben Tengermellék-Hegyvidék megyében
Crno falu Zára községben, Zára megyében
Crno Kamanje falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében
Crno Vrelo falu Szluin községben, Károlyváros megyében